Poura peut désigner :
 Poura, la ville (composée des villages de Poura-Mine et Poura-Village) du département et la commune de Poura dans la province des Balé et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Poura, le village du département et la commune de Di dans la province du Sourou et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;

Homonymie de toponyme